Blaak (Rotterdam), een grote straat in het centrum van Rotterdam;
 Blaak (water), voormalige Rotterdamse haven;
 Blaak (Tilburg), een wijk in het zuidwesten van Tilburg;
 De Blaak (landhuis), een Tilburgs landhuis uit 1907, nu een restaurant;
 De Blaak (rivier), een riviertje ten zuiden van Tilburg;
 Station Rotterdam Blaak, een treinstation in het centrum van Rotterdam.

Zie ook
 Blaakse Bos, een gebouwencomplex op de Overblaak in de Nederlandse stad Rotterdam;
 Blaak Office Tower, een kantoorgebouw gelegen aan de Blaak in het centrum van Rotterdam;
 Blaaktoren, een woontoren aan de Binnenrotte bij de Blaak in Rotterdam;
 Blaaksedijk, een dijkdorp op de Hoeksche Waard in de gemeente Binnenmaas, provincie Zuid-Holland.